Die Verbandsliga Niedersachsen 1992/93 war die 44. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Niedersächsischen Fußballverband. Sie war eine Ebene unterhalb der drittklassigen Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Sieger wurde erstmals der BV Cloppenburg.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 1991/92 war der VfL Stade nach zwei Jahren wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, während TuS Lingen aufgestiegen war. Die drei Absteiger TSV Verden, VfR Osterode 08 und VfR Langelsheim hatten die Verbandsliga verlassen und wurden durch die drei Aufsteiger Rot-Weiß Steterburg (Rückkehr nach 31 Jahren), SV Wilhelmshaven (Wiederaufstieg nach einer Saison) und BV Cloppenburg (Rückkehr nach 14 Jahren). Die Liga wurde mit 17 Mannschaften ausgetragen.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord sicherte sich BV Cloppenburg. Als Zweit- und Drittplatzierter durften die SpVgg Preußen Hameln und der SV Wilhelmshaven ebenfalls teilnehmen. Hameln konnte sich durchsetzen und stieg somit auf. Die Mannschaften auf den beiden letzten Plätzen mussten absteigen. Friesen Hänigsen verließ die Liga nach zwölf Spielzeiten wieder, der VfL Stade wurde in die Landesliga durchgereicht. Aufgrund des Abstiegs der Profimannschaft von Eintracht Braunschweig aus der 2. Bundesliga musste die Amateurmannschaft ebenfalls absteigen.

Tabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Niedersachsen 1992/93 im deutschen Fußball-Archiv

1992
Fußballsaison 1992/93